Dallas puede referirse a:
 Dallas, una ciudad en el estado de Texas, Estados Unidos.
 Dallas (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Gaston, estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Dallas (condado de Barron, Wisconsin), pueblo en el condado de Barron, estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Dallas (Georgia), pueblo en el condado de Paulding, estado de Georgia, Estados Unidos.
 Dallas (Oregón), pueblo en el condado de Polk, estado de Oregón, Estados Unidos.
 Dallas (Pensilvania), pueblo en el condado de Luzerne, estado de Pensilvania, Estados Unidos.
 Dallas (Wisconsin), villa en el condado de Barron, estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Condado de Dallas,  varios condados de los Estados Unidos.
 Dallas (serie), serie de televisión transmitida entre 1978 y 1991.
 Dallas (serie de televisión de 2012), secuela de la anterior.